Johan Ulfstjerna kan syfta på:

 Johan Ulfstjerna (pjäs) – en pjäs av Tor Hedberg från 1907
 Johan Ulfstjerna (film, 1923) – en svensk stumfilm från 1923 i regi av John W. Brunius
 Johan Ulfstjerna (1936) – en svensk dramafilm från 1936 i regi av Gustaf Edgren